Сторожук Андрій Юрійович (1992—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Сторожук Антоніна Іванівна(*1949) — педагог, фольклорист, етнограф, письменниця, краєзнавець, доцент. Кандидат мистецтвознавства , Відмінник освіти України. 
 Сторожук Валентина Петрівна (*1966) — поетеса, прозаїк, дитяча письменниця, фольклористка, краєзнавець.
 Сторожук Дмитро Анатолійович (*1985) — український правник, голова Державної виконавчої служби України.
 Сторожук Іван Якович (1922—1975) — український радянський і партійний діяч, секретар Хмельницького обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Сторожук Ольга (*1984) — українська актриса та модель.
 Сторожук Юрій Анатолійович (*1959) — висококваліфікований медійник, педагог.

Українські прізвища
Прізвища на -ук